Субботник — многозначное слово.

 Субботник — организованный бесплатный труд на благо общества в свободное от работы время, в выходные (как правило, в субботу).
 Субботник — село в Джанкойском районе Республики Крым.

Субботники:
 Субботники — народное название членов церкви, секты или деноминации, соблюдающей субботу в качестве дня покоя и поклонения Богу.
 Субботники () — деревня, Ивьевский район, Гродненская область, Белоруссия.
 Субботники — деревня, Угранский район Смоленской области России.
 Субботники — деревня, Сычёвский район Смоленской области России.
 Субботники — посёлок в Верещагинском районе Пермского края России.

См. также 
 Суббота (значения)